Дом Луи Армстронга () — дом-музей, располагающийся на 34-56 107th Street в Короне, Квинс, Нью-Йорк. Он был домом Луи Армстронга и его жены Люсиль Уилсон с 1943 года до его смерти в 1971 году.

В 1988 году дом был объявлен Нью-Йоркской достопримечательностью, а в 1976 году — Национальным историческим памятником США. В настоящее время он служит музеем, в котором время от времени проводятся различные выставки и образовательные программы. Дом является архивом для письменных произведений, книг, записей и прочих памятных предметов, связанных с Армстронгом.

Описание 
Образовательный Фонд Луи Армстронга передал дом Министерству культуры, после смерти Люсиль Армстронг, в 1983 году. Данный кирпичный дом был спроектирован архитектором Робертом Джонсоном и построен Томасом Дейли в 1910 г..

После переезда Армстронгов в этот дом были внесены некоторые изменения во внутренней и внешней части здания. Крыльцо, которое находилось в передней части дома было снесено, а освободившееся пространство было добавлено в гостиную. Снаружи дома был разбит сад, гараж был построен уже Армстронгами. Кроме того, интерьер дома был отремонтирован по их вкусу.

Примечания 

Луи Армстронг
Национальные исторические памятники в Нью-Йорке